La Merindad de Sangüesa és la merindad més oriental de Navarra. La capital és Sangüesa i aplega 40 municipis, endemés d'altres entitats locals menors. Té una superfície de 2070,8 km² (22,06 km² són faceries) i una població el 2010 de 79.757 habitants (INE).

Sanguesa